Валья:

 Валья — коммуна в Италии.
 Валья — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Валья — река в России, протекает по Кингисеппскому району Ленинградской области.